Ма́ршал ро́да во́йск, сил и специальных войск — группа воинских званий в Вооружённых Силах СССР: маршал артиллерии (род войск), маршал авиации (род сил), маршал бронетанковых войск (род войск), маршал инженерных войск (спецвойска), маршал войск связи (спецвойска).

К воинскому званию маршала, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавлялись соответственно слова «запаса» (например, Маршал войск связи запаса) или «в отставке» (например, Маршал авиации в отставке). Персональные воинские звания Маршал рода войск и специальных войск и Маршал авиации примерно соответствовали персональному воинскому званию Генерал армии.

Учреждение звания 
Звания маршала рода сил и войск (авиации, артиллерии и бронетанковых войск) были введены указом Президиума Верховного Совета СССР 16 января 1943 года. 9 октября 1943 года были введены также звания маршала специальных войск: инженерных войск и войск связи. Все эти пять званий соответствовали общевойсковому званию генерала армии. Ранее, в 1940—1943 годах, высшими воинскими званиями, указывающими на род войск (сил) и специальных войск, были «генерал-полковник артиллерии», «…авиации» и т. п.

По причине командования формированиями автобронетанковых войск (АБТВ) размером до объединения включительно, персональные воинские звания генералов в танковых войсках имели приставку, например, «генерал-майор танковых войск», а высшее руководство (должности начальника Управления и другие, то есть связанные со всеми АБТВ РККА ВС — Заместитель Наркома обороны) маршал и Главный маршал — «…бронетанковых войск».

На создание этих званий повлияло увеличение Вооружённых Сил СССР (выделились «главные (основные)» рода войск (сил) и спецвойск РККА, от действий которых зависели успехи в операциях), а не британские «маршальские» звания ВВС, содержательно соответствующие общевойсковым генеральским («Маршал королевских ВВС», «главный маршал», «маршал», «вице-маршал»). Кроме того, сама система этих советских званий происходит от системы традиционных чинов (воинских должностей — воинских званий), присваивавшихся полным генералам родов оружия: «генерал от артиллерии», «генерал от кавалерии», «инженер-генерал». До октября 1917 года перечисленные генеральские звания имелись в русской армии; будучи по происхождению немецкими, они существовали в 1940-е годы и в германских вооружённых силах (вермахт).

Знаки различия 
Знаки различия маршалов родов сил, войск и спецвойск, утверждённые 6 февраля 1943 года, отличались от знаков различия генералов армии: на погонах маршалов родов сил, войск и спецвойск вместо четырёх звёзд в ряд имелась одна большая звезда и эмблема рода войск (сил) и спецвойск — подобно тому как погоны Маршалов Советского Союза несли одну большую звезду и герб СССР. Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР, от 26 октября 1943 года, диаметр звезды на погонах маршалов родов сил, войск и спецвойск был уменьшен с 50 до 40 мм. На шее носилась Маршальская Звезда особого образца, отличающаяся от звезды Маршалов Советского Союза — без бриллиантов между лучами и несколько меньшего диаметра; цвет ленты отличался в зависимости от рода войск. Впоследствии такую же Маршальскую Звезду было указано носить адмиралам флота (1962) и генералам армии (1974). Погоны генералов армии стали полностью аналогичными погонам маршалов родов войск, за исключением эмблем.

Присвоения звания 
Первым маршалом рода сил, войск и спецвойск стал, через два дня после введения этой группы званий, маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов (18 января 1943 года). В течение того же 1943 года маршалами стали также авиаторы А. А. Новиков (17 марта) и А. Е. Голованов (3 августа). 21 февраля 1944 года Воронов и Новиков стали первыми Главными маршалами родов войск. В тот же день получили звания первые маршалы-танкисты П. А. Ротмистров и Я. Н. Федоренко, маршал инженерных войск М. П. Воробьёв и маршал войск связи И. Т. Пересыпкин.

В последующие годы звания маршала рода войск (сил) и спецвойск присваивались высшему начальству соответствующих родов войск (сил) и спецвойск, командующим крупными войсковыми единицами, начальникам военных академий, а звание маршала авиации — ещё и знаменитым лётчикам ВОВ, позже служившим на других должностях (Покрышкин, Скоморохов, Кожедуб).

Звание маршала рода войск (сил) и спецвойск носили: маршала авиации — 32 военачальника (из них 7 впоследствии получили звание Главного маршала авиации), маршала артиллерии — 13 (из них 3 — впоследствии Главные; Главный маршал артиллерии В. Ф. Толубко — единственный военачальник, который до присвоения ему звания Главного маршала рода войск носил не звание маршала этих же войск, а общеармейское звание генерала армии), бронетанковых войск — 8 (из них 2 — Главные), инженерных войск — 6, войск связи — 4. В спецвойсках — инженерных и связи — звания Главного маршала так никто и не получил.

Самыми молодыми маршалами родов войск (сил) и спецвойск были 39-летние авиатор А. Е. Голованов (1943) и связист И. Т. Пересыпкин (1944); в следующем году Голованов стал самым молодым Главным маршалом.

Маршалы родов войск, как и другие высшие военачальники, испытали на себе репрессии, и судьба некоторых из них была трагической: расстрелянный Худяков, Новиков, проведший почти шесть лет в заключении вместо пяти (согласно приговору суда) и вышедший на свободу в феврале 1952 года, Яковлев (провёл в заключении год и вышел на свободу лишь после смерти Сталина); а позже, уже в хрущёвское время — Варенцов, лишённый боевых наград и разжалованный в связи с делом Пеньковского. Кроме того, два маршала родов войск — Неделин и Харченко — погибли в катастрофах при исполнении служебных обязанностей.

Исключение звания 
Звание маршала бронетанковых войск было исключено Указом Президиума Верховного Совета СССР № 89-XI «О воинских званиях офицерского состава Вооруженных Сил СССР», от 26 апреля 1984 года, из перечня воинских званий в ВС Союза ССР.

Последним, кому было присвоено воинское звание маршала рода сил (войск) и спецвойск, стал в августе 1991 года министр обороны СССР Евгений Иванович Шапошников (маршал авиации).

Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» (№ 4455-I, от 25 марта 1993 года) унифицировал систему генеральских званий во всех родах войск (сил) и спецвойсках: звания маршала авиации, маршала артиллерии, маршала инженерных войск, маршала войск связи, звания Главных маршалов были исключены из перечня воинских званий ВС России, высшим «генеральским» стало звание генерала армии, а «маршальским» — маршал Российской Федерации.

Последним из военачальников, носивших звание маршала рода войск (находясь в отставке — маршал авиации в отставке), был Е. И. Шапошников, который умер 8 декабря 2020 года.

Оклад 
Размер месячного оклада по воинскому званию — «маршал рода войск и специальных войск», «главный маршал рода войск», «маршал авиации» и «главный маршал авиации», военнослужащему, находящемуся в запасе или отставке, присвоенное, по ранее действовавшему законодательству, составлял в 2019 году 27 000 рублей. Такой же оклад был установлен и по воинскому званию «генерал армии».

Список маршалов родов войск (сил) и спецвойск

Маршалы артиллерии 
 Воронов, Николай Николаевич — 18 января 1943, Главный маршал артиллерии (1944)
 Яковлев, Николай Дмитриевич — 21 февраля 1944, лишался звания 1952—1953
 Чистяков, Михаил Николаевич — 25 сентября 1944
 Неделин, Митрофан Иванович — 4 августа 1953, Главный маршал артиллерии (1959)
 Варенцов, Сергей Сергеевич — 11 марта 1955, Главный маршал артиллерии (1961), разжалован до генерал-майора (1963)
 Казаков, Василий Иванович — 11 марта 1955
 Казаков, Константин Петрович — 28 апреля 1962
 Бажанов, Юрий Павлович — 18 июня 1965
 Кулешов, Павел Николаевич — 28 октября 1967
 Одинцов, Георгий Федотович — 22 февраля 1968
 Передельский, Георгий Ефимович — 5 ноября 1973 года
 Бойчук, Ефим Васильевич — 4 ноября 1980
 Михалкин, Владимир Михайлович — 15 февраля 1989

Маршалы авиации 
 Новиков, Александр Александрович — 17 марта 1943, Главный маршал авиации (1944)
 Голованов, Александр Евгеньевич — 3 августа 1943, Главный маршал авиации (1944)
 Астахов, Фёдор Алексеевич — 19 августа 1944
 Ворожейкин, Григорий Алексеевич — 19 августа 1944
 Скрипко, Николай Семёнович — 19 августа 1944
 Фалалеев, Фёдор Яковлевич — 19 августа 1944
 Худяков, Сергей Александрович (Ханферянц, Арменак Артёмович) — 19 августа 1944
 Жаворонков, Семён Фёдорович — 25 сентября 1944
 Вершинин, Константин Андреевич — 3 июня 1946, Главный маршал авиации (1959)
 Жигарев, Павел Фёдорович — 3 августа 1953, Главный маршал авиации (1955)
 Руденко, Сергей Игнатьевич — 11 марта 1955
 Судец, Владимир Александрович — 11 марта 1955
 Красовский, Степан Акимович — 8 мая 1959
 Савицкий, Евгений Яковлевич — 6 мая 1961
 Агальцов, Филипп Александрович — 28 апреля 1962
 Логинов, Евгений Фёдорович — 28 октября 1967
 Кутахов, Павел Степанович — 21 февраля 1969, Главный маршал авиации (1972)
 Борзов, Иван Иванович — 16 декабря 1972
 Покрышкин, Александр Иванович — 16 декабря 1972
 Бугаев, Борис Павлович — 5 ноября 1973, Главный маршал авиации (1977)
 Зимин, Георгий Васильевич — 5 ноября 1973
 Ефимов, Александр Николаевич — 29 апреля 1975
 Пстыго, Иван Иванович — 29 апреля 1975
 Силантьев, Александр Петрович — 19 февраля 1976
 Колдунов, Александр Иванович — 28 октября 1977, Главный маршал авиации (1984)
 Скориков, Григорий Петрович — 4 ноября 1980
 Скоморохов, Николай Михайлович — 2 ноября 1981
 Кирсанов, Пётр Семёнович — 16 декабря 1982
 Константинов, Анатолий Устинович — 30 апреля 1985
 Кожедуб, Иван Никитович — 6 мая 1985
 Волков, Александр Никитович — 15 февраля 1989
 Шапошников, Евгений Иванович — 26 августа 1991

Маршалы бронетанковых войск 
 Ротмистров, Павел Алексеевич — 21 февраля 1944, Главный маршал бронетанковых войск (1962)
 Федоренко, Яков Николаевич — 21 февраля 1944
 Богданов, Семён Ильич — 1 июня 1945
 Рыбалко, Павел Семёнович — 1 июня 1945
 Катуков, Михаил Ефимович — 26 октября 1959
 Полубояров, Павел Павлович — 28 апреля 1962
 Бабаджанян, Амазасп Хачатурович — 28 октября 1967, Главный маршал бронетанковых войск (1975)
 Лосик, Олег Александрович — 29 апреля 1975

Маршалы войск связи 
 Пересыпкин, Иван Терентьевич — 21 февраля 1944
 Леонов, Алексей Иванович — 6 мая 1961
 Белов, Андрей Иванович — 5 ноября 1973
 Алексеев, Николай Николаевич — 25 октября 1979

Маршалы инженерных войск 
 Воробьёв, Михаил Петрович — 21 февраля 1944
 Прошляков, Алексей Иванович — 6 мая 1961
 Харченко, Виктор Кондратьевич — 16 декабря 1972
 Геловани, Арчил Викторович — 28 октября 1977
 Аганов, Сергей Христофорович — 7 мая 1980
 Шестопалов, Николай Фёдорович — 6 мая 1981

См. также 
 Главный маршал рода войск

Ссылки 
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1984 года № 89-XI «О воинских званиях офицерского состава Вооруженных Сил СССР»